Damip d'Esparta, espartà que vivia a la cort de Jerònim de Siracusa.
 Damip, filòsof pitagòric grec.